de huidige Grimburgwal in Amsterdam, vroeger een veenriviertje
Grim (reus), een reus in de Noorse mythologie
Grim (Harry Potter), een fabeldier
Magere Hein, die in de Engelse taal The Grim of Grim Reaper wordt genoemd

Personen
Bobby Grim (1924-1995), een Amerikaans Formule 1-coureur
Fred Grim (1965), een Nederlands coach en voetballer
Henk Grim (1962), een Nederlands voetballer

Zie ook
The Grim (doorverwijspagina)
Grimm (doorverwijspagina)